Отборочный турнир XXIX чемпионата Европы по волейболу среди женских команд проходил с 9 мая 2014 года по 30 мая 2015 года с участием 28 команд.

С первого раунда борьбу за путёвки в финальную стадию чемпионата Европы повели 8 команд. По итогам однокруговых турниров в двух группах четыре сборные вышли во второй раунд.

На втором раунде 24 команды разделились на 6 групп и сыграли в два круга по туровой системе. Победители групповых турниров вышли в финальный раунд чемпионата, а занявшие 2-е места боролись за это право в стыковых матчах на третьем этапе.

По итогам квалификации определились участники финального турнира чемпионата Европы, который пройдёт с 26 сентября по 4 октября 2015 года. Ими стали победители второго раунда , , , , ,  и победители третьего раунда ,  и . Также в финальной стадии чемпионата Европы сыграли не участвовавшие в квалификации  и  (организаторы турнира), , , ,  и  (получившие путёвки по итогам чемпионата Европы-2013).

Первый раунд

Группа 1

Группа 2

Второй раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Третий раунд 

 1 Золотой сет — 15:6.

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола

Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 2015